Aiello (Castel San Giorgio), plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Castel San Giorgio.
Aiello Calabro, gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
Aiello del Friuli, gemeente in de Italiaanse provincie Udine
Aiello del Sabato, gemeente in de Italiaanse provincie Avellino